La midwinter est une fête célébrée le 21 juin dans les bases situées en Antarctique, au milieu de l'hiver austral.
 Ceux de Midwinter (Mindwinter) est un roman de John Buchan paru en 1923.
 Midwinter est un jeu vidéo sorti en 1989.
 Mid-Winter, un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie en Terre-Adélie.